L'Annunziata ima više značenja:
 L'Annunziata, Cagliari
 L'Annunziata, Frosinone